Brunnenhäuschen bezeichnet:

 eine Brunnenstube
 Brunnenhäuschen (Wuppertal), eine Hofschaft in Wuppertal

Siehe auch:
 Brunnenhaus
 Brunnhaus (Begriffsklärung)